Анатолий Иванович Кичи́нский (р. 1950) — украинский поэт и художник.

Биография 
Родился 4 апреля 1950 года в селе Преображенка ( Чаплинский район, Херсонская область, Украина). Окончил филологический факультет Херсонского педагогического института (1972) и Высшие литературные курсы при Литературном институте имени А. М. Горького (1981).

Работал корреспондентом-организатором Бюро пропаганды художественной литературы Союза писателей Украины, руководителем Херсонского областного молодежного объединения, главным редактором херсонской газеты "Гривна", литературным консультантом Херсонской областной организации Национального союза писателей Украины. Первый руководитель Херсонского общества украинского языка имени Т. Г. Шевченко (1989—1990).

Начал печататься с 1966 года. Автор 18 поэтических книг, изданных  в  Украине (Киев, Симферополь, Херсон, Черновцы), а также в России (в переводе на русском языке).

Член Национального союза писателей Украины, Ассоциации украинских писателей и почетный член Национального союза художников Украины.

Награды и премии 
 Премия имени Павла Усенко (1983)
 Премия имени Бориса Нечерды (2000)
 Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко (2006)
 Премия Международного фестиваля поэзии «Киевские Лавры» (2006)
 Премия «Летящее серебряное перо» Международного фестиваля поэзии славянских стран «Славянские объятия» (2008)
 Премия «Князь росы» имени Тараса Мельничука (2012)
 Премия имени Дниила Кононенко (2018)
 Премия "Лучшая книга Херсонщины (2018)
 Премия имени Владимира Забаштанского (2019)

Библиография 
 Кичинський А. І. Вулиця закоханих дерев: Поезії. — К.: Молодь, 1976. — 40с.
 Кичинський А. І. Світло трави: Вірші, поема. — Сімферополь: Таврія, 1979. — 64с.
 Кичинський А. І. Средь белого дня: Стихотворения/ Пер. с укр. А. Щуплова. — М., 1980.
 Кичинський А. І. Землі зелена кров: Поезії. — К.: Молодь, 1982. — 80с.
 Кичинський А. І. Листоноша-Земля: Поезії. — Сімферополь: Таврія, 1985. — 96с.
 Кичинський А. І. Дорога завдовжки в любов: Поезії. — К.: Молодь, 1988. — 112с.
 Кичинський А. І. Сотвори свет: Стихотворения/ Пер. с укр. А. Щуплява. — М., 1988.
 Кичинський А. І. Повторення непройденого: Поезії. — К.: Дніпро, 1990. — 207с.
 Кичинський А. І. В гості до мами: Вірші, поема. — К.: Веселка, 1991. — 94с.: іл.
 Кичинський А. І. Жива і скошена тече в мені трава: Вірші. — Херсон: Айлант, 1999. — 128с.
 Кичинський А. І. Бджола на піску: Поезії. — Херсон: Айлант, 2003. — 128с.
 Кичинський А. І. Пролітаючи над листопадом: Поезії. — Херсон: Айлант, 2004. — 128с.
 Кичинський А. І. Танець вогню: Поезії. — Херсон: Айлант, 2005. — 88с.
 Кичинський А. І. Срібна голка і нить золота: Вірші та поеми. — Херсон: Наддніпряночка, 2010. — 300 с., іл.
 Кичинський А. І. Небажаний свідок: Поезії. — Чернівці: Букрек, 2013. — 296 с.
 Кичинський А. І. Жива і скошена тече в мені трава: Вибрані твори /Передм. М. Г. Жулинського. — К.: Укр. письменник, 2013. — 573 с.
 Кичинський А. І. Вполювання вітру: Поезії. — К.: Український пріоритет, 2015. — 200 с.
Кичинський А. І. Жива і скошена тече в мені трава: Поезії. - К.: А-ба-ба-га-ла-ма-га, 2018. - 208 с.

Примечания

Источники 
 Библиотека украинской литературы 
 Энциклопедия современной Украины

Ссылки 
 Володар «срібного пера», «Херсонський вісник» № 24.- 12.6.2008 
 «Якщо хочеться перейти на українську — переходьте!», Гривна-СВ № 46(261), 2006-11-10 (стр. 4) 5918 
 ArtKavunПоетична культура Анатолія Кичинського 
 «Я до неба злітав, я тинявсь, як мана…», Газета «Вгору», 23/03/2006
 Про збірку Анатолія Кичинського «Бджола на піску» 
 Про збірку Анатолія Кичинського «Небажаний свідок»

Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Украинские поэты
Выпускники вузов Херсона
Члены Национального союза писателей Украины
Члены Союза писателей СССР